Die Sieger steht für:
 Die Sieger (1918), deutsches Stummfilmmelodram von Rudolf Biebrach
 Die Sieger (1963) (The Victors), US-amerikanischer (Anti)-Kriegsfilm von Carl Foreman
 Die Sieger (1994), deutscher Kriminalfilm von Dominik Graf
 Die Sieger (Oper), geplante buddhistische Oper von Richard Wagner (1856)